Novaci est un toponyme qui peut désigner :
en Macédoine du Nord
Novaci, une commune de la Macédoine du Nord ;
en Roumanie
Novaci, une ville située dans le județ de Gorj ;
en Serbie
Novaci, un village situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina ;
Novaci, un village situé dans la municipalité d'Ub, district de Kolubara.